Belmsdorf bezeichnet Ortschaften:
 Belmsdorf (Bischofswerda), ein Ortsteil von Bischofswerda in Sachsen
 Belmsdorf, der deutsche Name von Baldwinowice (Ciepłowody), Dorf der Gmina Ciepłowody in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Belmsdorf, der deutsche Name von Baldwinowice (Namysłów), Dorf der Gmina Namysłów in der Woiwodschaft Opole